De Grand Prix-wegrace van Japan 2013 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 27 oktober 2013 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan. Pol Espargaró werd gekroond tot Moto2-kampioen, nadat titelrivalen Scott Redding en Esteve Rabat uit de race crashten.

Uitslag

MotoGP 
Jorge Lorenzo zorgde voor de tweehonderdste overwinning van Yamaha in de 500cc/MotoGP. Valentino Rossi reed zijn tweehonderdste race in de 500cc/MotoGP.

Moto2 
Na een ongeluk tijdens de eerste ronde waarbij Scott Redding, Álex Mariñelarena en Esteve Rabat betrokken waren, werd de race stilgelegd. Na de herstart werd de race ingekort van 23 naar 15 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Japan